Калінчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Калінчук Анатолій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калінчук Василь Антонович — народний депутат України 3-го та 4-го скликань.
 Калінчук Катерина Іларіонівна — радянська гімнастка, чемпіонка XV Олімпійських ігор.
 Калінчук Оксана Василівна (* 1975) — українська співачка, народна артистка України.
 Калінчук Федір Михайлович — собріолог, професор Міжнародної академії тверезості.

Українські прізвища
Прізвища на -ук